Alexander Hugh Holmes Stuart – Segretario degli Interni statunitense tra il 1850 e il 1853
 Alexander Stuart – Premier del Nuovo Galles del Sud (Australia) tra il 1883 e il 1885
 Alexander Stuart – scienziato, vincitore della Medaglia Copley nel 1740
 Alexander Stewart, Duca di Rothesay (1430-1430) – figlio di Giacomo I di Scozia
 Alexander Stuart – sceneggiatore britannico
 Alexander Stuart – conte di Buchan
 Alexander Stuart – arcivescovo scozzese